Linzer Eisenbahnbrücke bezeichnet:
 Linzer Eisenbahnbrücke (1900), die 1900 eröffnete und 2016 abgetragene Brücke in Linz
 Linzer Eisenbahnbrücke (2021), die an derselben Stelle errichtete und 2021 eröffnete Brücke

Siehe auch:
 Eisenbahnbrücke Steyregg für die Linz und Steyregg verbindende Eisenbahnbrücke